Георгий Зуев:
 Зуев, Георгий Викторович (род. 1958) — российский дипломат.
 Зуев, Георгий Тихонович (1902—1971) — советский военный деятель, генерал-майор.